Puerto Viejo puede designar a:

El barrio Puerto Viejo de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay.
El barrio Puerto Viejo de la ciudad argentina de Paraná.
La playa de Puerto Viejo de la Isla de Tabarca en el mar Mediterráneo.
El barrio de Puerto Viejo de la ciudad española de Guecho.
Puerto Viejo: parte más antigua del puerto de Barcelona (España).
La ciudad de Portoviejo, en Ecuador que fue fundada como Villa Nueva de San Gregorio de Puerto Viejo. 
Puerto Viejo, distrito municipal de Azua en la República Dominicana.
La localidad de Puerto Viejo de la Región de Atacama en Chile.
Puerto Viejo de Sarapiquí, distrito del cantón de Sarapiquí en Costa Rica.
Puerto Viejo de Talamanca, ciudad de la República de Costa Rica.